

Cinema e televisione 
 Inner Sanctum – film del 1948 diretto da Lew Landers
 Inner Sanctum – film del 1991 diretto da Fred Olen Ray
 Inner Sanctum – serie televisiva statunitense

Musica 
 Inner Sanctum – singolo dei Pet Shop Boys del 2016
 Inner Sanctum – album dei Pet Shop Boys del 2019
 The Inner Sanctum – album dei Saxon del 2007

Radio 
 Inner Sanctum Mistery – radiodramma statunitense